La caccia (The Statement) – romanzo di Brian Moore del 1995
 The Statement - La sentenza (The Statement) – film del 2003 diretto da Norman Jewison